Памятник Черняховскому:

 Памятник Черняховскому в Воронеже.
 Памятник Черняховскому в Пененжно, Польша.
 Памятник Черняховскому в Одессе.
 Памятник Черняховскому в Черняховске.